Neothyridaria är ett släkte av svampar. Neothyridaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neothyridaria